Ovacık (türkisch: „kleine Tiefebene“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

Landkreise (İlçe):
 Ovacık (Karabük), eine Kreisstadt in der Provinz Karabük
 Ovacık  (Tunceli), eine Kreisstadt in der Provinz Tunceli

Gemeinden (Belediye):
 Ovacık (Niğde), eine Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Niğde

Dörfer (Köy):
 Ovacık (Ardanuç), ein Dorf im Landkreis Ardanuç der Provinz Artvin
 Ovacık (Aşkale), ein Dorf im Landkreis Aşkale der Provinz Erzurum
 Ovacık (Balıkesir), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Balıkesir
 Ovacık (Banaz), ein Dorf im Landkreis Banaz der Provinz Uşak
 Ovacık (Başmakçı), ein Dorf im Landkreis Başmakçı der Provinz Afyonkarahisar
 Ovacık (Bergama), ein Dorf im Landkreis Bergama der Provinz Izmir
 Ovacık (Biga), ein Dorf im Landkreis Biga der Provinz Çanakkale
 Ovacık (Çanakkale), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çanakkale
 Ovacık (Çankırı), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çankırı
 Ovacık (Çarşamba), ein Dorf im Landkreis Çarşamba der Provinz Samsun
 Ovacık (Çeltikçi), ein Dorf im Landkreis Çeltikçi der Provinz Burdur
 Ovacık (Çeşme), ein Dorf im Landkreis Çeşme der Provinz Izmir
 Ovacık (Cide), ein Dorf im Landkreis Cide der Provinz Kastamonu
 Ovacık (Çine), ein Dorf im Landkreis Çine der Provinz Aydın
 Ovacık (Çubuk), ein Dorf im Landkreis Çubuk der Provinz Ankara
 Ovacık (Divriği), ein Dorf im Landkreis Divriği der Provinz Sivas
 Ovacık (Elbistan), ein Dorf im Landkreis Elbistan der Provinz Kahramanmaraş
 Ovacık (Elmalı), ein Dorf im Landkreis Elmalı der Provinz Antalya
 Ovacık (Gebze), ein Dorf im Landkreis Gebze der Provinz Kocaeli
 Ovacık (Hilvan), ein Dorf im Landkreis Hilvan der Provinz Şanlıurfa
 Ovacık (Honaz), ein Dorf im Landkreis Honaz der Provinz Denizli
 Ovacık (Kadışehri), ein Dorf im Landkreis Kadışehri der Provinz Yozgat
 Ovacık (Kahta), ein Dorf im Landkreis Kahta der Provinz Adıyaman
 Ovacık (Kemalpaşa), ein Dorf im Landkreis Kemalpaşa der Provinz Izmir
 Ovacık (Kemer), ein Dorf im Landkreis Kemer der Provinz Antalya
 Ovacık (Kepsut), ein Dorf im Landkreis Kepsut der Provinz Balıkesir
 Ovacık (Kiraz), ein Dorf im Landkreis Kiraz der Provinz Izmir
 Ovacık (Kütahya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Ovacık (Kuyucak), ein Dorf im Landkreis Kuyucak der Provinz Aydın
 Ovacık (Lüleburgaz), ein Dorf im Landkreis Lüleburgaz der Provinz Kırklareli
 Ovacık (Nazilli), ein Dorf im Landkreis Nazilli der Provinz Aydın
 Ovacık (Ödemiş), ein Dorf im Landkreis Ödemiş der Provinz Izmir
 Ovacık (Of), ein Dorf im Landkreis Of der Provinz Trabzon
 Ovacık (Pazar), ein Dorf im Landkreis Pazar der Provinz Tokat
 Ovacık (Samsat), ein Dorf im Landkreis Samsat der Provinz Adıyaman
 Ovacık (Şebinkarahisar), ein Dorf im Landkreis Şebinkarahisar der Provinz Giresun
 Ovacık (Şile), ein Dorf im Landkreis Şile der Provinz Istanbul
 Ovacık (Silifke), ein Dorf im Landkreis Silifke der Provinz Mersin
 Ovacık (Sivas), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Sivas
 Ovacık (Tavas), ein Dorf im Landkreis Tavas der Provinz Denizli
 Ovacık (Tavşanlı), ein Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya
 Ovacık (Ulaş), ein Dorf im Landkreis Ulaş der Provinz Sivas
 Ovacık (Ulukışla), ein Dorf im Landkreis Ulukışla der Provinz Niğde
 Ovacık (Urla), ein Dorf im Landkreis Urla der Provinz Izmir
 Ovacık (Vezirköprü), ein Dorf im Landkreis Vezirköprü der Provinz Samsun
 Ovacık (Yapraklı), ein Dorf im Landkreis Yapraklı der Provinz Çankırı